Хадзу (Айті)
Повіт Хадзу